Narjes ist der Familienname folgender Personen:

 Jorgo Narjes, deutsch-griechischer Filmproduzent
 Karl-Heinz Narjes (1924–2015), deutscher Politiker (CDU), Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein und EG-Kommissar
 Theodor Gustav Narjes (1847–1905), deutscher Eisenhüttenmann